Ta'anit (o Taanis),  nella letteratura rabbinica, è un trattato della Mishnah, della Tosefta  e di entrambi i Talmud.
 Ta'anit, digiuno ebraico.
 Meghillat Taanit, cronaca che enumera 35 giornate gloriose e festive della nazione israelitica.